И́горь Влади́мирович Маме́нко () — российский актёр, артист эстрады, пародист, акробат, юморист.

Биография 
Игорь Владимирович Маменко родился 10 сентября 1960 года в семье циркового акробата и кинокаскадера. Отец Игоря Владимир Геннадьевич принимал участие в фильме «Человек-амфибия» и др.

Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства в 1984 году, работал в цирке акробатом.

Известность Маменко получил в 2003 году после выступления в телепередаче «Аншлаг». Также известен своим неповторимым умением рассказывать анекдоты и смешные истории со сцены, за что и получил прозвище «человек-анекдот». Своим кумиром Маменко считает Юрия Никулина.

Исполняет произведения Семёна Альтова и др., а также собственные монологи.

7 января 2023 года, из-за вторжения России на Украину, внесён в санкционный список Украины, предполагается блокировка активов на территории страны, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, лишение украинских госнаград.

Семья 
Вдовец. С женой Марией Маменко (мастер спорта по спортивной гимнастике, работала с мужем в цирке) прожил 34 года. Она скончалась в июле 2014 года от сердечного приступа.

Два сына:
 Дмитрий Маменко (р. 1982 г.) — бизнесмен.
 Александр Маменко (р. 2000 г.) — играет за медийную футбольную команду «Амкал».

Награды 

 Премия «Золотой Остап» (2008)

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Золотой Остап»
Юмористы СССР
Юмористы России
Выпускники ГУЦЭИ
Пародисты России
Акробаты СССР
Акробаты России
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине